Сони Ериксон Оупън 2010 е 26-ото издание на Сони Ериксон Оупън. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2010. Провежда се в Кий Бискейн, САЩ от 22 март до 4 април. Както и на БНП Париба Оупън 2010, така и сега от основната схема се отказаха първите две в световната ранглиста Динара Сафина и Серина Уилямс. За бившата номер 1 Жюстин Енен това бе четвърти турнир след завръщането ѝ в професионалния тенис и тя достигна полуфинал. Виктория Азаренка защитава титлата си на сингъл от предната година, но е спряна на осминафинала от бъдещата шампионка Ким Клейстерс. При двойките победителки от Сони Ериксон Оупън 2009 бяха Светлана Кузнецова и Амели Моресмо, но французойката прекрати състезателната си кариера на 3 декември 2009 г. Кузнецова избра за своя партньорка Алиша Молик, а двете отпаднаха още в първия кръг. Титлата спечелиха непоставените в схемата Жизела Дулко и Флавия Пенета.

Поставени тенисистки

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Долна половина

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Поставени двойки 
  Кара Блек /  Лизел Хубер (1 кръг)
  Нурия Лагостера Вивес /  Мария Хосе Мартинес Санчес (осминафинал)
  Надя Петрова /  Саманта Стосър (финал)
  Лиса Реймънд /  Рене Стъбс (полуфинал)
  Алиса Клейбанова /  Франческа Скиавоне (четвъртфинал)
  Бетани Матек /  Дзи Ян (1 кръг)
  Чиа-Джун Чуан /  Су-Вей Хсие (1 кръг)
  Екатерина Макарова /  Шуай Пън (четвъртфинал)

Схема на двойки

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2010
Сони Оупън Тенис